peut désigner :
 la  d'infanterie de réserve de la  (Empire allemand)
 la  (Allemagne nazie)
 la  d'infanterie (France)
 la  de zone (France)
 la  (Royaume-Uni)
 la  (Russie)
 la  (Ukraine)
 la  de défense territoriale (Ukraine)
 la  (Union soviétique)